Чемпионат Чехии по кёрлингу среди женщин 2020 () проводился с 24 по 29 сентября 2020 года в городе Прага.

В чемпионате принимало участие 4 команды (фактически участвовали 3 команды).

Победителями чемпионата стала команда Liboc 3 (скип Анна Кубешкова, ставшая чемпионкой Чехии среди женщин в 8-й раз), победившая в финале команду Savona H (скип Гана Синачкова). Бронзовые медали завоевала команда Savona M (скип Eva Miklíková).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Чехии по кёрлингу среди мужчин 2020.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где сначала команды, занявшие на групповом этапе второе и третье место, играют в полуфинале. Команда, занявшая на групповом этапе первое место, и победитель полуфинале встречаются в финальной серии до двух побед.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
«W» — техническая победа, «L» — техническое поражение (за неявку на матч)

Плей-офф 
Полуфинал. 27 сентября, 18:00

Финал. Матч 1. 28 сентября, 11:00

Финал. Матч 2. 28 сентября, 18:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Чехии по кёрлингу среди мужчин 2020

Спорт в Чехии в 2020 году
Чемпионаты Чехии по кёрлингу среди женщин
Сентябрь 2020 года
Спортивные соревнования в Праге